Мокеиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Мокеиха — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Мокеиха — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Мокеиха — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Мокеиха — посёлок в Некоузском районе Ярославской области.